Bulwar Czarnej Przemszy (Będzin)
 Bulwar Czarnej Przemszy (Mysłowice)
 Bulwar Czarnej Przemszy (Sosnowiec)